

Personen
 Gadabout Gaddis, Roscoe Vernon Gaddis, 20e-eeuwse Amerikaanse visser en tv-pionier

Voertuigen

 Gadabout (1913-15 auto), Amerikaanse auto vervaardigd in Newark, New Jersey
 Gadabout (1946 auto), Amerikaanse auto vervaardigd in Grosse Pointe Park, Michigan
 Swallow Gadabout, historische scooter vervaardigd door het Britse bedrijf Swallow
 Phillips Gadabout, historische bromfiets vervaardigd door het Britse bedrijf Phillips

Diversen

 Sir Gadabout: The Worst Knight in the Land, Brits kinderprogramma